Contea di Lafayette o Lafayette County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:
 Contea di Lafayette – Arkansas
 Contea di Lafayette – Florida
 Contea di Lafayette – Mississippi
 Contea di Lafayette – Missouri
 Contea di Lafayette – Wisconsin
 Parrocchia di Lafayette